ZIM peut faire référence à :
 Zimbabwe, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Zimbabwe a pour code alpha-3 ZWE
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Zimbabwe a pour code ZW
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Zimbabwe a pour code alpha-3 ZWE
 ZIM (format de fichier informatique), un format ouvert et standardisé créé dans le but de sauvegarder efficacement des contenus Wiki.
 Zim Integrated Shipping Services, compagnie de navigation israélienne.